Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute à Oklahoma City du  au .

Marcella Mesker remporte le simple dames. En finale, elle bat Lori McNeil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marcella Mesker et Pascale Paradis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1986
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1986
Sport en février 1986
Tennis en mars 1986